Saattut Ikkarluat bezeichnet:
 Saattut Ikkarluat (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Saattut Ikkarluat (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland